Elizabethtown ist der Name verschiedener Orte in den Vereinigten Staaten:

 Elizabethtown (Illinois)
 Elizabethtown (Indiana)
 Elizabethtown (Kentucky)
 Elizabethtown (New Jersey)
 Elizabethtown (New York)
 Elizabethtown (North Carolina)
 Elizabethtown (Ohio)
 Elizabethtown (Pennsylvania)
 Elizabethtown (Texas)

im NRHP gelistete Objekte:
 Elizabethtown Armory, in Elizabethtown, Kentucky, ID-Nr. 02000921
 Elizabethtown City Cemetery, in Elizabethtown, Kentucky, ID-Nr. 97000872
 Elizabethtown Courthouse Square and Commercial District, in Elizabethtown, Kentucky, ID-Nr. 80001535

Sonstiges:
 Elizabethtown (Film), eine US-amerikanische Tragikomödie